VL poate fi:

 Vâlcea, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Vlorë, district în Albania, codul ISO 3166-2:AL

Legături externe 
  „VL” la acronymfinder.com